L'Hospital (Tarrés), muntanya entre els municipis de Tarrés i Vinaixa a la comarca de les Garrigues 
 L'Hospital (Guàrdia de Noguera), camps de conreu del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Carrer de l'Hospital (València), via urbana del centre de València 
 Església de Sant Joan de l'Hospital, edifici gòtic a cistercenc a amb alguns elements romànics de la ciutat de València 
 Riera de l'Hospital, afluent per la dreta de la Riera de Navel que neix a l'enclavament de Comesposades (Montmajor, Berguedà) 
 Parc de l'Hospital, jardí municipal de València 
 Regla de L'Hôpital o de l'Hospital, en càlcul, teorema utilitzat principalment per determinar límits 
 Orde de l'Hospital o orde de Sant Joan de Jerusalem
 Michel de L'Hospital (Aigapersa, Alvèrnia, 1507 – Bellebat, Sena i Oise, 1573), escriptor i polític francès